Alasya é um termo sânscrito que significa indolência, preguiça.

Ele é um dos antaraja (obstáculos) à pratica do yoga. Explicado no Shiva purana (5.26.35) como um dos maiores inimigos a serem conquistados e o Yoga Bhashya (1.30) diz: ele é a inatividade causada pela indolência mental ou corporal, no Mahabharata (12.263.36) ele é considerado como um dos fatores que evitam alguém de conquistar a auto realização (metaforicamente como o céu no sutra).

Sadhana

Ele pode ser facilmente combatido com a pratica do pranayama sit-kari, um tipo de controle respiratório usados no hatha yoga.

Outros Obstáculos

Os outros obstáculos a pratica do yoga são: Vyadhi (doença física ou mental), Styana (falta de inclinação para a disciplina), Sanshaya (duvidas), Pramada (negligência com a prática do yoga), Avirati ( falta de vontade, causada pelo apego aos sentidos) Bhrantidarshan (pratica errônea ou enganos sobre o objetivo da pratica), Alabdha-bhumikatva (falta de atenção durante a pratica ou sadhana sem orientação) e Anawasthitatwa (falta de prática em algum atividade do sadhana obrigatório).

Ligações externas
  português
 português
   inglês

Ver também
 Styana
 Tandra

Literatura da Índia
Hinduísmo
Palavras, frases e expressões em sânscrito